Suchy Stawek – jeziorko okresowe w masywie Babiej Góry
 Suchy Staw Bystry, Anusine Oczko – jezioro w Dolinie Bystrej w Tatrach Zachodnich
 Suchy Staw Raczkowy – jezioro w Dolinie Raczkowej w Tatrach Zachodnich
 "Suchy Staw" w Jaworznie